Johnston steht für 

 Johnston (Familienname), einen Familiennamen – zu Namensträgern siehe dort
 Johnston-Atoll, ein Atoll im Nordpazifik
 Johnston-Fjord
 Johnston Gasoline Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Johnston-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Johnston Heights, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Johnston-Passage, Meerenge im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis
 Johnston Peak, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Johnston Spur, Gebirgskamm im Palmerland, Antarktika

Johnston ist der Name folgender Orte:

in Neuseeland:

 Johnston (Neuseeland)

im Vereinigten Königreich:
 Johnston (Pembrokeshire), Wales

in den Vereinigten Staaten:

 Johnston (Iowa)
 Johnston (Oklahoma)
 Johnston (Rhode Island)
 Johnston (South Carolina)

Siehe auch:

 Johnston County
 Johnston Sans, eine Schriftart
 The Johnston Brothers, eine britische Gesangsgruppe der 1950er Jahre
 Johnston Township
 Johnstown
 Johnstone